Буєвський Борис Миколайович — радянський та український композитор, автор 10 симфоній, балетів «Пісня синього моря» та «Устим Кармелюк», музики до мультфільму про козаків.
 Буєвський-Брунгоф Микола Онуфрійович — начальник оперативного відділу Головного управління Генерального штабу та начальник розвідного відділу Генерального штабу Армії УНР; підполковник артилерії Армії УНР.